Armentia puede referirse a: 

Armentia, apellido.
Armentia, concejo español de Vitoria en la provincia de Álava, País Vasco.
Armentia, localidad española situada en el condado de Treviño, provincia de Burgos.